Die 53. Radfernfahrt Tirreno–Adriatico 2018 war ein Etappenrennen in Italien zwischen dem Tyrrhenischen und dem Adriatischen Meer. Das Straßenradrennen fand vom 7. bis zum 13. März 2018 statt und war Teil der UCI WorldTour 2018.

Teilnehmende Mannschaften

Etappen

1. Etappe

2. Etappe

3. Etappe

4. Etappe

5. Etappe

6. Etappe

7. Etappe

Gesamtwertung

Wertungstrikots

Weblinks 
 Offizielle Website
 

2018
Radrennen 2018